Alexandra Mueller (ur. 14 lutego 1988 w Abington) – amerykańska tenisistka.

W przeciągu kariery zwyciężyła w siedmiu singlowych i dwudziestu jeden deblowych turniejach rangi ITF. 6 lipca 2009 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 280. pozycję. W rankingu deblowym najwyżej była sklasyfikowana na 130. miejscu (7 stycznia 2019 roku).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Amerykańskie tenisistki
Urodzeni w 1988